Estación de La Granja puede referirse a:

 Estación de La Granja, estación ferroviaria en la localidad de La Granja de San Vicente, municipio de Torre del Bierzo, provincia de León.
 Estación de La Granja (Metro de Madrid), estación del Metro de Madrid perteneciente a la línea 10.
 Estación de La Granja (Metro de Valencia), estación del Metro de Valencia, perteneciente a la línea 4.
 La Granja (estación del Metro de Santiago), estación del Metro de Santiago de Chile perteneciente a la línea 4A.